Хейни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хейни, Кристин (род. 1983) — американская баскетболистка и тренер.
 Хейни, Ли (род. 1959) — американский бодибилдер, восьмикратный обладатель титула «Мистер Олимпия».
 Хейни, Эмиль (род. 1980) — американский музыкальный продюсер, композитор, диджей, автор песен

См. также 
 Хэйни-Джардин, Перла